Поляченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Поляченко, Владимир Аврумович (1938—2012) — президент холдинговой компании «Киевгорстрой», президент Конфедерации строителей Украины, Герой Украины.
 Поляченко, Татьяна Викторовна (более известна как Полина Дашкова; род. 1960) — российская писательница.
 Поляченко, Юрий Владимирович (род. 1963) — советский медик, украинский политик, народный депутат Украины.